«Геро́и» () — индийская драма на языке хинди, снятый Самиром Карником и вышедший в прокат 24 октября 2008 года. Несмотря на участие нескольких звёзд экрана, сборы от национального проката не смогли покрыть бюджет, и фильм был признан кассовым провалом.

Сюжет 
Студентам Самиру Сури и Али Шаху срочно нужны хорошие оценки по предмету «кино». Это вынуждает их снять документальный фильм, тему которого им подсказывает репортер Акаш Сарин, бравший интервью у индийских солдат во время каргильской войны в 1999 году. От троих из них, теперь уже погибших, он получил письма, которые должен отнести их родным. Самир и Али решают сделать это сами. Сначала они отправляются в Пенджаб к Кульджит Сингх, потерявшей своего мужа Балкара Сингха. Затем к инвалиду бывшему пилоту Викраму Шергиллу, который лишился брата, офицера Джананджая. И наконец друзья попадают в дом доктора Накви, отца погибшего лейтенанта инфантерии Сахила Накви.

Роли 
 Ватсал Сетх — Али (Наваб Сахиб)
 Сохаил Хан — Самир (Саандх)
 Салман Хан — Балкар Сингх / Джассвиндер Сингх, солдат-сикх
 Прити Зинта — Кулджит Каур, вдова Джассивиндера Сингха
 Бобби Деол — офицер Дхананджай Шергилл
 Санни Деол — Викрам Шергилл, брат Джананджая
 Митхун Чакраборти — доктор Накви
 Дино Мореа — лейтенант Сахил Накви
 Амрита Арора — Прия, девушка Саандха
 Рия Сен — Шивани, девушка Али
 Мохниш Бехл — Акаш Сарин, репортёр
 Пратикаша Лонкар — миссис Накви
 Тинну Ананд — директор киноинститута
 Вивек Шаук — профессор

Сауднтрек

Критика 
Кинокритик  дал фильму 3.5 звезды из 5. Итрат Саид из канадской газеты  назвал «Героев» — националистическим фильмом, граничащим с пропагандой.

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы-боевики Индии
Кинокомедии Индии
Фильмы Индии 2008 года